Saturnin steht für:

 Saturninus (Toreut), ein oder zwei antike römische Toreuten (Metallbearbeiter) in Gallien und/oder Niedergermanien 
 Saturninus von Toulouse, erster Bischof von Toulouse

Siehe auch:

 Saint-Saturnin